Laroque ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:
 Laroque (Gironde) im Département Gironde
 Laroque (Hérault) im Département Hérault
 Laroque-de-Fa im Département Aude
 Laroque-des-Albères im Département Pyrénées-Orientales
 Laroque-des-Arcs im Département Lot
 Laroque-d’Olmes im Département Ariège
 Laroque-Timbaut im Département Lot-et-Garonne

Laroque ist der Familienname von:
 Michèle Laroque (* 1960), französische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin

Siehe auch:
 Larocque
 Larroque
 La Roque
 Larock